José Pérez puede referirse a:

 José Pérez Adán (1952-), sociólogo comunitarista español;
 José Pérez Arriagada (1940-), político chileno;
 José Pérez Carabia (1910-¿?), naturalista y botánico cubano (abrev. Carabia);
 José Pérez Ferrada (1989-), futbolista profesional chileno;
 José Pérez Figueiras (1912 - 1986), futbolista y entrenador argentino;
 José Pérez García (1909-1972), futbolista internacional español;
 José Pérez Gazzolo (1892-1939), militar español;
 José Pérez Gil "Perezgil" (1918-1998), pintor español;
 José Pérez Llacer (1927-2006), ciclista español;
 José Pérez Martínez (1895-1960), militar español;
 José Pérez Ocaña (1947-1983), pintor español;
 José Pérez Olivares (1949-), poeta y pintor cubano;
 José Pérez Serer (1966-), futbolista español retirado;

 José Adrián Pérez (1971-), abogado y político argentino;
 José Amando Pérez (1812-1875), religioso venezolano;
 José Joaquín Pérez (1801-1889), presidente de la República de Chile (durante 1861-1871);
 José Joaquín Pérez (1845-1900), poeta, periodista y político dominicano;
 José Julián Pérez (1770-1840), político argentino;
 José Manuel Pérez (1787-1859), sacerdote y político argentino;
 José Ramón Pérez Ornia (1946-), periodista español;
 Juan José Pérez Hernández (†1775), marino español;
 José Pérez de Barradas (1897-1981), profesor y arqueólogo español;
 José Antonio Pérez-Cotapos (1785-1834), patriota chileno;
 José Pérez-Francés (1936-), ciclista español;
 José Pedro Pérez-Llorca (1940-), político, diplomático y jurista español;